Concorde steht für:
 Concorde, Überschall-Verkehrsflugzeug
 Concorde Filmverleih, Unternehmen der Tele München Gruppe
 Chrysler Concorde, Limousine des US-amerikanischen Automobilherstellers Chrysler
 Concorde (Métro Paris), Métrostation in Paris
 La Concorde, Nationalhymne von Gabun
 De La Concorde (Metro Montreal), U-Bahn-Station in Laval
 Hotel Concorde Berlin, siehe Dorint Kurfürstendamm Berlin
 Concorde (Birne), Birnensorte
 Concorde Indústria de Automóveis Especiais, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller
 Concorde Reisemobile, Hersteller von großen Reisemobilen
 Concorde-Klasse (1777), eine französische Fregattenklasse
 Concorde (Schiff), eine französische Fregatte
 Concorde (Schriftart), von Günter Gerhard Lange 1969 entworfen

Siehe auch:
 Concord